Bujaki (Podlachie)
 Bujaki (Varmie-Mazurie)